Bădila je název dvou míst v Rumunsku

 Bădila (Pârscov) – část obce Pârscov v župě Buzău
 Bădila (Valea Iașului) – část obce Valea Iașului v župě Argeș